Lumberton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lumberton (Florida)
 Lumberton (Mississippi)
 Lumberton (New Jersey)
 Lumberton (New Mexico)
 Lumberton (North Carolina)
 Lumberton (Ohio)
 Lumberton (Texas)
 Lumberton (Virginia)
 Lumberton Township (New Jersey)